Лавренов Григорій Максимович (1937—2017) — радянський працівник рибальської галузі, повний кавалер ордена Трудової Слави.
 Лавренов Іван Ананійович (1912—1966) — генерал-лейтенант; кандидат у члени ЦК КПРС у 1966 році. Депутат Верховної Ради СРСР 7-го скликання.
 Лавренов Олександр Пилипович (1920—1944) — капітан РА, учасник нацистсько-радянської війни Герой Радянського Союзу.
 Лавренов Сергій Петрович (* 1972) — білоруський важкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 2000 року, чемпіон Європи.
 Цанко Лавренов (1896—1978) — болгарський художник.
 Лавренов Яків Михайлович (1912—1957) — радянський військовий діяч, генерал-майор артилерії.

Див. також 
 Точка Лавренова (Південні Шетландські острови)